Die Badminton-Weltmeisterschaft 2010 fand in der Zeit vom 23. bis 29. August 2010 in Paris, Frankreich statt. Die Auslosung der Raster erfolgte am 9. August 2010 in Kuala Lumpur, Malaysia. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Guo Zhendong / Xu Chen
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Howard Bach / Tony Gunawan
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
  Chen Hung-ling / Lin Yu-lang
  Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
  Chai Biao / Zhang Nan
  Rupesh Kumar / Sanave Thomas
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010/Herrendoppel